Вечный жид — Агасфер, легендарный персонаж, по преданию обречённый на вечные странствия по земле до Второго пришествия Христа.
 «Вечный жид» — пропагандистский фильм, снятый Фрицем Хиплером по распоряжению Йозефа Геббельса (Германия, 1940).
 «Вечный жид» — фильм 1933 года, британская фентези-драма «Бродячий еврей».
 «» — опера Фроманталя Галеви по либретто Эжена Скриба и Анри де Сен-Жоржа по мотивам романа Эжена Сю (Опера Ле Пелетье, 1852).
 «Вечный жид» — роман-фельетон Эжена Сю, публиковавшийся в Le Constitutionnel в 1844—1845 годах.
 «Вечный жид» — сборник стихотворений Бернардаса Бразджиониса (1931).
 «» — художественная выставка дегенеративного искусства конца 1930-х годов.
 «Вечный жид» — дебютный альбом рэпера Oxxxymiron.

См. также 
 Жид (значения)